Александр Винник:
 Винник, Александр Сергеевич (род. 1989) — российский баскетболист.
 Винник, Александр Яковлевич (1912—1981) — советский писатель-фантаст.